Сатурн (міфологія) — римський бог
 Сатурн (планета) — шоста планета Сонячної системи
 Сатурн (Раменське) — російський футбольний клуб з міста Раменського
 Сатурн (сімейство ракет-носіїв) — серія американських ракет-носіїв
 Сатурн V (Сатурн-5) — американська ракета-носій надважкого класу
 Сатурн (премія) — американська кінопремія
 Сатурн (Румунія) — курорт на Чорноморському узбережжі Румунії
 Сатурн (НВО) — російська машинобудівна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві газотурбінних двигунів 
 Saturn — торгова марка комапанії KTD Group
 «Сатурн» — науково-виробниче об'єднання у Києві у сфері радіоелектроніки, колишня «поштова скринька» у часи СРСР.

Посилання